Osoby o tym nazwisku:
 Janina Żydanowicz – polska architekt i malarka
 Józef Żydanowicz – polski specjalista elektroenergetyki i automatyki 
 Zofia Żydanowicz – polska bibliotekarka, bibliografka